Веє́н () — муніципалітет у Франції, у регіоні Центр-Долина Луари, департамент Луар і Шер. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 170 км на південь від Парижа, 60 км на південь від Орлеана, 33 км на південний схід від Блуа.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числилось 74 оподатковані домогосподарства, у яких проживали 165,0 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Посилання 

 Веєн на сайті французького Національного інституту географії
 Веєн на сайті французького Національного інституту статистики й економічних досліджень
 Веєн на сайті Quid (загальні відомості, історія, пам’ятки, фото, адреси)
 [ Розташування муніципалітету Веєн на мапі Франції та сусідні муніципалітети]
 Мапа муніципалітету Веєн на сайті Mapquest

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Луар і Шер

Примітки 

Муніципалітети департаменту Луар і Шер